Spojení písmen R a F může mít různé významy:

RF 
 Rusko – zkratka pro Ruskou federaci
 RF konektor – Koaxiální RF konektor určený pro práci v rádiových frekvencích

Rf 
 rutherfordium – chemický prvek

.rf 
 .рф (.rf) – internetová doména nejvyššího řádu pro Ruskou federaci